Десятый и финальный сезон американского телесериала «Друзья», премьера которого состоялась на канале NBC 25 сентября 2003 года, а заключительная серия вышла 6 мая 2004 года, состоит из 17 эпизодов.

Сюжет

События сезона 
Отношения Джоуи и Рэйчел продолжаются три эпизода, после чего они возвращаются к дружбе. Чарли уходит от Росса к бывшему парню. Монике и Чендлеру в службе усыновления сообщают, что девушка по имени Эрика хочет отдать им ребёнка. В связи с этим пара начинает подыскивать новый дом ближе к окраине, где ребёнок смог бы нормально расти.

Майк и Фиби женятся. Из-за сильного снегопада планы рушатся, и свадьба происходит прямо на улице, у Центральной кофейни.

Рэйчел получает предложение о новой работе от старого знакомого, Марка. Работать придётся в Париже, и она готовится к переезду. Рэйчел прощается со всеми, кроме Росса, потому что, по её словам, с ним ей прощаться тяжелее всего. Они проводят ночь вместе, и Росс считает, что их отношения возобновились. Однако Рэйчел говорит ему, что «это был лучший способ сказать «прощай».

У Эрики, неожиданно для Моники и Чендлера (впрочем, для неё самой тоже), рождается двойня - мальчик и девочка. Девочку пара решает назвать в честь матери - Эрикой.

В последнем эпизоде Росс окончательно убеждается, что любит Рэйчел, и отправляется в аэропорт, чтобы сказать ей об этом. В то же время Чендлер и Моника заканчивают приготовления к переезду в новый дом. Джоуи собирается сделать им подарок — Цыплёнка-младшего и Утёнка-младшего. Птицы забираются в старый стол для настольного футбола, и его приходится сломать.

Росс находит Рэйчел в аэропорту и говорит ей о своих чувствах. Та, поражённая этой новостью, садится в самолёт. Вернувшись домой, Росс обнаруживает на автоответчике сообщение от Рэйчел, на котором слышно, что она хочет сойти с самолёта, но её не выпускают. Сообщение обрывается на середине, а в дверях появляется Рэйчел. Они целуются и решают начать отношения сначала.

Наутро друзья последний раз собираются в квартире Моники. Нужно оставить ключи от неё хозяину, и все герои по очереди кладут свои экземпляры на стол. Друзья решают пойти выпить кофе…

Последующие события 

После окончания событий сериала Джоуи Триббиани переезжает в Лос-Анджелес, где живут его сестра и племянник, чтобы начать новый этап в своей актёрской карьере.

В ролях 

 Дженнифер Энистон — Рэйчел Грин
 Кортни Кокс — Моника Геллер
 Лиза Кудроу — Фиби Буффе
 Мэтт Леблан — Джоуи Триббиани
 Мэттью Перри — Чендлер Бинг
 Дэвид Швиммер — Росс Геллер

Эпизоды

Специальный эпизод

Примечания

Ссылки 
 

10
Телесезоны США 2003 года
Телесезоны США 2004 года